Two of a Kind kan avse:

 Two of a Kind – originaltitel på en amerikansk TV-serie som spelades 1998-1999, se Av samma skrot och korn
Two of a Kind (film) – en amerikansk film från 1983
Two of a Kind (musikalbum) – ett duettalbum av Porter Wagoner and Dolly Parton 1971